Măgura kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Măgura (Bacău)
 Măgura (Buzău)
 Măgura (Teleorman)